Canet est un toponyme catalan/occitan.

Toponymes

Rivière Canet, un affluent du lac Matagami, coulant dans le territoire de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.

Canet d'Adri, municipalité de la province de Gérone (Catalogne)
Canet d'En Berenguer, municipalité de la communauté valencienne (Pays Valencien)
Canet de Mar, municipalité de la province de Barcelone (Catalogne)
Canet lo Roig, municipalité de la communauté valencienne (Pays Valencien)

Canet, commune de l'Aude
Canet, commune de l'Hérault
Canet-de-Salars, commune de l'Aveyron
Canet-en-Roussillon, commune des Pyrénées-Orientales
Cannet (Canet en gascon), ancienne commune du Gers

Étymologie 
En occitan, canet désigne une cannaie, un taillis de cannes. Le sens du mot Canet d'En Berenguer est : cannaie de Monsieur Benguer. Dans ce cas, En est le diminutif de Senher, seigneur.

Personnalités 

 Albert Canet (1878-1930), joueur de tennis français
 Edmond Canet (1808-1859), homme politique français  
 Guillaume Canet (né en 1973), acteur, réalisateur et scénariste français
 Gustave Canet (1846-1908), ingénieur français
 Louis Canet (1883-1958), haut fonctionnaire français
 Nicole Canet (née en 1945), galeriste et éditrice française
 Sylvie Canet (née en 1953), nageuse française

Autre 
Château Pontet-Canet, du domaine viticole de Bordeaux, originellement nommé Canet
Canon Canet, système d'armes développé par Gustave Canet

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français